Чемпионат Исландии по футболу 2016 — 105-й сезона Чемпионата Исландии с момента его создания. В чемпионате приняло участие 12 команд. Чемпионский титул защитил «Хабнарфьордюр».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2015 высший дивизион покинули футбольные клубы:

 Лейкнир — 11-е место в турнирной таблице 
 Кеблавик — 12-е место в турнирной таблице 

Из Первого дивизиона квалифицировались футбольные клубы:

 Викингур Оулафсвик — 1-е место в турнирной таблице 
 Троуттюр — 2-е место в турнирной таблице

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups

Чемпионат Исландии по футболу
Спорт в Исландии в 2016 году
Исландия